Patrick Rémy ist der Name folgender Personen:

* Patrick Rémy (Fußballspieler) (* 1954), französischer Fußballspieler
 Patrick Rémy (Skilangläufer) (* 1965), französischer Skilangläufer